Kolding (stad)
 Kolding (gemeente)
 Kolding FC, een voetbalclub
 Kolding IF Håndbold, een handbalclub